Хуй:
 Хуй — ненормативное, бранное слово в русском и некоторых других славянских языках, обозначающее мужской половой член.
 Хуй — одно из названий китайского личного имени.
 Хуэй (дунгане) — народ, китайские мусульмане. В списке национальностей для Всероссийской переписи населения 2010 года указаны как «хуй».

См. также 
 Хуи
 Хуай
 Хуэй (значения)
 Хухуй (значения)
 Юи (значения)

Примечания